Hiranuma steht für:
 Hiranuma (Ibaraki), ein ehemaliges Dorf im Kreis Sōma der japanischen Präfektur Ibaraki, vorübergehend der Präfektur Chiba (eingemeindet nach Kokinu, heute Tsukubamirai)
 Hiranuma (Yokohama), ein Ortsteil der japanischen Stadt Yokohama

Hiranuma ist der Familienname folgender Personen:
 Hiranuma Kiichirō (1867–1952), japanischer Premierminister und verurteilter Klasse-A-Kriegsverbrecher
 Hiranuma Kyōshirō (1908–1991), japanischer Unternehmer und Politiker
 Hiranuma Ryōzō (1879–1959), japanischer Unternehmer, Politiker und Sportmanager
 Takeo Hiranuma (* 1939), japanischer Politiker
 Hiranuma Yoshirō (1864–1938), japanischer Wirtschafts- und Rechtswissenschaftler